Конкурс песни Евровидение-1994 — 39-й конкурс песни «Евровидение». Он прошёл 30 апреля 1994 года в Дублине (Ирландия) на сцене театра «Пойнт». Поскольку Ирландия проводила и предыдущий конкурс, это был первый случай, когда страна принимает у себя Евровидение два года подряд.

Победителями стали Пол Харрингтон и Чарли Макгеттиган, представлявшие Ирландию, и принесшие таким образом своей стране рекордную шестую победу в общем зачёте, и, также рекордную, третью подряд. Результат также означал, что Ирландии придётся организовывать у себя конкурс третий год подряд.

Конкурс 1994 года запомнился также интервал-актом, в котором чемпионы по ирландским танцам Майкл Флэтли и Джин Батлер представили шоу «Риверданс», ставшее знаменитым на весь мир.

Место проведения 

Дублин — Столица Ирландии. Город расположен на месте впадения реки Лиффи в Дублинский залив Ирландского моря. Самый большой город на острове Ирландия и в республике, главный порт страны.

Театр «Пойнт», принимавший конкурс, побил рекорд по размеру сцены, установленный годом раннее «Грин-Гленс-Ареной».

Формат 
Конкурс 1994 года был первым, в котором результаты были объявлены по видеосвязи, а не по телефону.

Небольшой скандал произошёл на генеральной репетиции, когда представительница Польши Эдита Гурняк исполнила свою песню на английском языке. На самом конкурсе песня была исполнена по-польски, но поскольку члены жюри смотрят генеральную репетицию, шесть стран-участниц потребовали дисквалифицировать Польшу, чего в итоге не произошло из-за того, что для принятия подобного решения нужна была поддержка от 13-ти стран, как минимум.

Главным открытием Евровидения 1994 года стали не конкурсанты, а участники интервал-акта — чемпионы по ирландским танцам Майкл Флэтли и Джин Батлер, представившие вместе с ансамблем «Anúna» шоу «Риверданс», ставшее впоследствии популярным во всём мире. «Риверданс» является частью произведения «Таймданс», которое было продемонстрировано в качестве интервал-акта на конкурсе 1981 года группой «Planxty». После того, как выступление танцоров посмотрело около 300 миллионов человек по всему миру, а зрители в зале устроили овацию, продюсеры Мойя Доэрти и Джон Макколгэн решили вложить более миллиона долларов США для создания полноценного шоу.

Участвующие страны 

По новым правилам, семь стран, занявшие последние семь мест на предыдущем конкурсе, должны были уступить места новым участникам, однако из-за отказа занявшей 12-е место Италии принять участие в конкурсе 1994, Кипр, занявший седьмое место с конца, не выбыл из соревнования. Вместе с Италией, Евровидение-1994 пропустили Бельгия, Дания, Израиль, Словения и Турция, а также Люксембург, который с тех пор так и не вернулся на конкурс.

В 1994-м состоялся дебют семи стран на конкурсе. После неудачной попытки годом ранее, на Евровидении дебютировали Словакия, Венгрия, Эстония и Румыния, к ним присоединились Россия, Литва и Польша. Таким образом, Евровидение-1994 стало первым, в котором приняли участие страны бывшего СССР. Первым представителем России на конкурсе стала певица Маша Кац, выступившая под псевдонимом Юдифь. С песней «Вечный странник» — первой песней Евровидения на русском языке, она заняла девятое место. Также на конкурсе впервые прозвучали песни на польском, литовском, румынском, словацком, эстонском и венгерском языках. Среди новых участников лучшие дебюты были у Венгрии, занявшей четвёртое место, и Польши, занявшей второе. Выступление польской певицы Эдиты Гурняк является самым удачным дебютном выступлением за всю историю конкурса, поскольку первая страна-победитель — Швейцария, выиграла конкурс 1956 года, в котором от каждой страны было представлено по две песни, со своей второй песней, а Сербия, выигравшая Евровидение в 2007 году с первой попытки, являлась дебютантом только в качестве отдельной и независимой страны, и ранее уже принимала участие в конкурсе, как часть Югославии и Сербии и Черногории.

Ирландия побила на конкурсе несколько рекордов, став первой страной, принявшей конкурс два года подряд, выигравшей три конкурса подряд, и набравшей больше всего баллов за песню (226). Третий рекорд продержался всего три года и был побит в 1997-м Великобританией.

Вернувшиеся исполнители 
  — Эвридики (1992)
  — Мари Бергман (1971, 1972 — оба раза в составе группы «Family Four»)
  — Сигга (1990 — в составе группы «Stjórnin», 1992 — в составе группы «Heart2Heart»)
  — Элизабет Андреассен (1982 — в составе дуэта «Chips», победительница Евровидения 1985 — в составе дуэта «Bobbysocks!»)

Дирижёры 
Все песни сопровождались оркестром. В качестве дирижёров выступили:

  — Андерс Берглунд
  — Олли Ахвенлахти
  — без дирижёра
  — Йоргос Теофанус
  — Фрэнк Макнамара
  — Майкл Рид
  — Миленко Прохаска
  — Тило Крассман
  — Валериано Кьяравалле
  — Урмас Латтикас
  — Ноэл Килехан
  — Энтони Чиркоп
  — Гарри ван Хооф
  — Норберт Даум
  — Владимир Валович
  — Томас Лейбурас
  — Пит Кнутсен
  — Синан Алиманович
  — Ноэл Килехан
  — Германн Вайндорф
  — Хосеп Льобель
  — Петер Вольф
  — Лев Землинский
  — Ноэл Килехан
  — Ален Горагер

Результаты

Распределение голосов

12 баллов в финале 

Результаты голосования объявляли:

  — Марианне Андерберг
  — Сольвейг Херлин
  — Эйлин Данн
  — Анна Партелиду
  — Сигридур Арнардоуттир
  — Колин Берри
  — Хельга Влахович
  — Исабел Баия
  — Сандра Штудер
  — Урве Тиидус
  — Кристина Цопеску
  — Джон Демануэле
  — Йоп ван Ос
  — Кармен Небель
  — Юрай Чурный
  — Гитана Лапинскайте
  — Сверре Кристоферсен
  — Диана Гркович-Форетич
  — Фотини Яннулату
  — Тилия Херольд
  — Мария Анхелес Баланьяк
  — Иван Браданьи
  — Ирина Кленская
  — Ян Хойнацки
  — Лоран Ромейко

Примечания

Ссылки 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

 
1994 год в музыке